Езерото може да се отнася за:

 Езерото, село в област Габрово;
 Езерото (езеро), езеро в Пирин;
 Езерото (защитена местност), защитена местност в Родопите.

Вижте също 
 Езеро